Ларошфуко́ () — французский населённый пункт и аристократический род.

 Ла-Рошфуко — французская коммуна департамента Шаранта.
 Ла-Рошфуко —  кантон во Франции в департаменте Шаранта. 
 Дом де Ларошфуко — старинный французский аристократический род из провинции Пуату.

Некоторые представители рода
 Амбруаз-Поликарп де Ларошфуко, герцог де Дудовиль (1765—1841) — французский государственный деятель, ультраконсерватор.
 Доминик де Ларошфуко (1712—1800) — французский кардинал.
 
 Луи Александр де Ларошфуко, 6-й герцог де Ларошфуко, 2-й герцог д’Анвиль (1743—1792) — французский академик, политический деятель Революции, жертва сентябрьских убийств 1792 года.
 Мари-Катрин де Ларошфуко, герцогиня де Рандан (1588—1677) — придворная дама королевы Анны Австрийской.
 
 Франсуа Жозеф де Ларошфуко-Байе (François Joseph de La Rochefoucauld-Bayers; 1736—1792) — французский депутат Учредительного собрания, епископ Бове (с 1772).
  Фредерик Жером де Ларошфуко (1701—1757) —  французский кардинал.